Die Open 13 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 13. Februar 2000 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Dubai Tennis Championships in Dubai und die Sybase Open in San José gespielt, welche genau wie das Turnier in Marseille zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Fabrice Santoro, der in diesem Jahr an Position sechs gesetzt im Halbfinale an Roger Federer scheiterte. Dieser hatte dann im rein schweizerischen Finale gegen Marc Rosset das Nachsehen. Dies war bereits Rossets dritter Sieg in Marseille, bei den vorigen Erfolgen wurde das Turnier jedoch noch auf Teppich ausgetragen. Außerdem war es Rossets erster Titel der Saison und der 22. seiner Karriere.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten Schweden Simon Aspelin und Johan Landsberg, die beide damit den ersten Titel ihrer Karriere feiern konnten. Die beiden Titelverteidiger Maks Mirny und Andrei Olchowski traten in diesem Jahr nicht mehr an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Marseille